Carisma
 Carisma (cristianismo)
 Charisma Carpenter
 Liderança carismática
 Mitsubishi Carisma

Desambiguação